Csao Vej (赵薇, 1976), kínai színésznő
 Csao Vej (赵薇, 1963), kínai kosárlabdázónő
 Csao Vej (趙巍, 1979), kínai kalapácsvetőnő
 Csao Vej (赵伟, 1989), kínai labdarúgó